Рейс 710 может иметь следующие значения:
 Рейс 710 Northwest Airlines
 Рейс 710 Air Illinois
 Рейс 710 Pacific Southwest Airlines